

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабова — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабова — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабова — село в гміні Потворув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабова — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабова — село в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабова — село в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабова — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабова — село в гміні Рихвал Конінського повіту Великопольського воєводства
 Ґрабова — частина села Савін у гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабова — частина села Ґури в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабова — частина села Нова Весь у гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ґрабова — частина села Бренна в гміні Бренна Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ґрабова — частина села Сьвента-Катажина в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґрабова — частина села Стшалкув у гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки